La temporada 2021 de Stock Car Pro Series fue la 43ª temporada del Campeonato Brasileño de Stock Car Pro Series de la historia. La serie es administrada a nivel nacional por la Confederación Brasileña de Automovilismo (CBA). Gabriel Casagrande logró su primer título con A.Mattheis Vogel Motorsport. Eurofarma RC fue la escudería campeona.

Equipos y pilotos

Cambios en las escuderías 

 Después de que la serie aumentó el número máximo de inscripciones a 32 autos por carrera, Toyota Gazoo Racing Brasil elevó el número de autos de ocho a diez. El ex equipo de GP2, MX Piquet Sports, entró en la serie con dos Corolla Stock Cars. El equipo RKL Competições, de Stock Car Light, ingresó con un solo auto, y un nuevo equipo llamado Pole Motorsport se unió al campeonato.

 Crown Racing ha reducido el número de coches de cuatro a dos. El equipo puso fin a su asociación con Shell Oil Company. Pole Motorsport y Shell se han unido para continuar Shell V-Power Racing. 

 KTF Sports aumentó su participación de dos a cuatro automóviles, y Blau Motorsport también aumentó la cantidad de vehículos de dos a tres.

 Después de la muerte del propietario Amadeu Rodrigues, sus hijas se hicieron cargo de Hot Car Competições y el equipo pasó a llamarse Hot Car New Generation. Después de competir con un solo automóvil en 2020, el equipo volvió a operar dos automóviles. 

 El equipo de Rodolfo Mattheis se separó de su padre, Andreas Mattheis, debido a conflictos con los patrocinadores. R.Mattheis Motorsport pasó a llamarse Lubrax Podium, mientras que A.Mattheis Motorsport (Ipiranga Racing) ahora tiene a Vogel Motorsport como su nuevo equipo cliente.

Cambios en los pilotos 

Lubrax Podium anunció la entrada del expiloto de Fórmula 1, Felipe Massa. Además, Júlio Campos regresó al equipo después de una temporada.

Atila Abreu y Galid Osman se mudaron de Crown Racing a Pole Motorsport, sin embargo, todavía conducen bajo el nombre de Shell V-Power Racing.

Con Blau Motorsport operando con tres autos, el ex campeón del Euroformula Open Championship, Christian Hanh, debutó en la categoría con el equipo de su padre.

KTF Racing se expandió a cuatro autos, con Lucas Foresti y Pedro Cardoso como pilotos en los dos nuevos asientos.

Hot Car se expandió a dos autos, promoviendo la entrada de Felipe Lappenna en el equipo.

Nelson Piquet Jr. dejó Full Time Sports y se mudó a su propio equipo, MX Piquet Sports, junto con Sergio Jiménez, quien regresó al campeonato después de dos años en Jaguar I-Pace eTrophy. Piquet fue reemplazado por Tony Kanaan en el FTS.

Vogel Motorsport anunció a Gabriel Casagrande y Gustavo Lima, ambos regresando al equipo después de haberse ido anteriormente.

El piloto de Stock Car Light, Gustavo Frigoto, era parte del equipo RKL Competições; ambos debutan en la competición.

Vitor Baptista y Vitor Genz no volvieron después de haber competido en algunas carreras la temporada pasada.

Cambios a lo largo de la temporada 

 Debido a las restricciones de viaje entre Argentina y Brasil, producto de la pandemia del COVID-19, Matias Rossi no compitió en las rondas 1 (Goiânia), 5 (Cascavel) y 7 (Curitiba). El argentino fue reemplazado por Max Wilson en la primera ronda, y por  Dudu Barrichello en la quinta y séptima ronda, respectivamente.

 Ricardo Mauricio tuvo un resultado positivo para COVID-19 en la segunda ronda, por lo que fue reemplazado por el portugués António Félix da Costa. El europeo se consideró inelegible para sumar puntos para el campeonato de pilotos debido al requisito de que los pilotos que compiten en el campeonato estén registrados en una organización sudamericana que sea miembro de la FIA.

 Gustavo Frigotto, diagnosticado con COVID-19, no participó en la sexta y séptima ronda.

 Debido a compromisos contractuales en Estados Unidos, Tony Kanaan no compitió en la séptima ronda en Curitiba. El piloto fue reemplazado por Pietro Fittipaldi.

 Gustavo Frigotto dio lugar al piloto Raphael Teixeira, en el RKL Competições. El anuncio del cambio tuvo lugar antes de la ronda 8 de la temporada.

 Nelson Piquet Jr. anticipó el final de su participación en la temporada 2021 antes de la ronda de Goiânia. El piloto anunció su ruptura con el equipo que, hasta entonces, había tomado su apellido, MX Piquet Sports. Piquet Jr. intentará volver en la temporada 2022.  El equipo fue entonces "reemplazado" por la Scuderia CJ, bajo el mando de Carlos Chiarelli y Sérgio Jimenez. También Jiménez sigue siendo el piloto del equipo.

 Sérgio Jiménez se contagió de COVID-19 y fue reemplazado por Danilo Dirani en la décima fecha disputada en Mogi-Guaçu.

 Valdeno Brito fue invitado a reemplazar a Tuca Antoniazi, quien estuvo ausente de la undécima ronda por compromisos personales.

 Marcelo Hahn fue invitado a competir en la última ronda, en Interlagos, por Blau Motorsport II.

Aspectos técnicos y regulatorios

Técnicos  
 Motor: En V de 8 cilindros (V8) con unos 460 cv (máx 550 cv), 6 000 rpm y 5 700 cc (5,7 litros).
Velocidad máxima: 270 km/h.
Masa mínima: 1320 kg (incluido piloto).
Neumáticos: Pirelli, modelo 2021 (slick y lluvia).
 Push-to-pass: Los automóviles tienen un dispositivo que controla el flujo de aire para impulsar el motor. Normalmente, el motor funciona al 65% de la apertura total, pero con el dispositivo completamente abierto, se libera el 100% de la potencia durante un máximo de 15 segundos - hasta 550 cv, alrededor de 80 a 100 cv más de lo que se utiliza normalmente.

Regulatorios  
 Descartes de puntos: Debido a la pandemia de COVID-19, cada conductor podrá descartar 4 (cuatro) resultados y, así, tener la posibilidad de eliminar situaciones imprevistas o injustas, como accidentes, pinchazos de neumáticos, ausencias forzadas, entre otras.
 Push-to-pass: El número de activaciones por ronda se determina de antemano contribuyendo así a crear una mayor dinámica de estrategias durante las carreras. Los conductores pueden usarlo no solo para adelantar a los oponentes, sino también para defenderse de cualquier intento de adelantamiento. Los conductores solo pueden presionar el botón después de completar las dos primeras vueltas de cada carrera.
 Fan push: Votación que premia a los pilotos con un push adicional. Es un push-to-pass adicional que se le da a los 6 (seis) conductores más votados en cada ronda en una elección popular en el sitio web de Stock Car.
 Lastre del éxito:  Es un sistema de agregar masa a los autos de los primeros 6 (seis) colocados en la tabla de puntaje general, antes del inicio de una nueva ronda, en un intento de hacer la categoría aún más competitiva. El reparto se realiza de la siguiente manera: 30, 25, 20, 15, 10 y 5 kilos, del primer al sexto lugar de la clasificación general, respectivamente.
 Pit stop: Los automóviles deben hacer una parada para reabastecerse de combustible y eventualmente cambiar los neumáticos durante una ventana predeterminada de vueltas.

Calendario 

OBS: Calendario sujeto a cambios debido a la pandemia COVID-19.

Resultados

Puntuaciones 

Los puntos se otorgan a los conductores que hayan completado al menos el 75% de la distancia de la carrera. En cada ronda se celebran dos carreras seguidas, con salida lanzada, cada una de 30 minutos más otra vuelta. La salida desde la pole le da al piloto más rápido dos puntos, válidos solo para la carrera 1. La alineación de salida para la segunda carrera de las rondas se realizará con el resultado de la carrera 1, pero los diez primeros invierten su posición durante la vuelta de realineación que separa las dos pruebas.

Clasificación

Campeonato de pilotos

Campeonato de equipos

Campeonato de fabricantes

Referencias

Citas

Enlaces externos 
 

Stock Car Brasil
Stock Car Brasil
Stock Car Brasil